Merckens ist der Nachname folgender Personen:

 Hugo Merckens (1871–1955), deutscher Unternehmer und Industrieller.
 Marijke Merckens (1940–2023), niederländische Schauspielerin und Pop-Sängerin